la battaglia del fiume Yalu (1894), combattuta dalle forze dell'Impero giapponese e dell'Impero cinese nell'ambito della prima guerra sino-giapponese il 17 settembre 1894. 
 la battaglia di Jiuliancheng (1894), combattuta dalle forze dell'Impero giapponese e dell'Impero cinese nell'ambito della prima guerra sino-giapponese il 24 ottobre 1894, strettamente correlata alla precedente.
 la battaglia del fiume Yalu (1904), combattuta dalle forze dell'Impero giapponese e dell'Impero russo nell'ambito della guerra russo-giapponese tra il 30 aprile e il 1º maggio 1904.